Teutamos (en grec ancien  / Teútamos) ou Teutamus (en latin ), parfois francisé en « Teutame », est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Teutamos, un officier macédonien du  ;
 Teutamos, un des meneurs troyens de la guerre de Troie dans la mythologie grecque ;
 Teutamus, un genre d'araignées de la famille des Liocranidae.